Нидерланды принимали участие в Зимних Олимпийских играх 1956 года в Кортина-д’Ампеццо (Италия) в пятый раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали.

Коньковые виды спорта

Конькобежный спорт 

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

1956
Страны на зимних Олимпийских играх 1956 года